Osoby o tym nazwisku:
 Jurij Butyrin – radziecki reżyser filmów animowanych oraz animator
 Siergiej Butyrin – radziecki działacz partyjny